Sur le pont d'Avignon est une ancienne et célèbre chanson enfantine française.

Il s'agit d'une ronde mimée évoquant toutes sortes de personnages en train de danser autour du Pont Saint-Bénézet, à Avignon.

Origines 

La chanson remonterait au .

On ne connaît ni l'auteur, ni l'origine de la chanson, mais elle devient populaire en 1853 lorsque le compositeur Adolphe Adam la reprend dans son opéra comique, Le Sourd ou l'Auberge pleine.

Les danses se faisaient à l'origine sur des berges, c'est pourquoi certains anciens parlent encore de la chanson en disant « sous le pont d'Avignon » et non pas « sur le pont ».

Ce n'est pas une chanson « finie », ce qui peut expliquer le grand nombre de variantes qui existent. Ainsi, tous les métiers de l'époque peuvent être repris.

Paroles 
Chaque strophe de la chanson est encadrée du refrain: Refrain - couplet - refrain

Refrain
Sur le pont d'Avignon,
On y danse, on y danse,
Sur le pont d'Avignon
On y danse tous en rond.

1.
Les belles dames font comme ça 
Et puis encore comme ça.
(Au refrain)

2.
Les messieurs font comme ça
Et puis encore comme ça.
(Au refrain)

3.
Les jardiniers font comm' ça
Et puis encore comm' ça
(Au refrain)

[...]
Les couturiers font comm' ça
Et puis encore comm' ça
(Au refrain)

[...]
Les vignerons font comm' ça
Et puis encore comm' ça
(Au refrain)

[...]
Les blanchisseus's font comm' ça
Et puis encore comm' ça
(Au refrain)

[...]
Les officiers font comme ça
Et puis encore comm' ça
(Au refrain)

[...]
Les bébés font comme ça 
Et puis encore comm' ça
(Au refrain)

[...]
Les musiciens font comme ça
Et puis encore comm' ça
(Au refrain)

[...]
Et les abbés font comme ça 
Et puis encore comm' ça
(Au refrain)

[...]
Et les gamins font comme ça 
Et puis encore comm' ça
(Au refrain)

[...]
Les laveuses font comme ça
Et puis encore comm' ça
(Au refrain)

On peut inventer autant de couplets qu'on veut, consacrés à d'autres corps de métiers ou à divers personnages.

Musique

Analyse 
La mélodie du refrain, très simple et très reconnaissable à ses premières notes — deux croches, une noire, deux croches, une noire (do, do, do, ré, ré, ré) — en fait une des chansons enfantines françaises les plus connues, même en dehors des pays de culture francophone.
Les refrains sont généralement associés à la ronde proprement dite, tandis que les couplets, plus librement déclamés, correspondent aux épisodes mimés.

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 
 ingeb.org, mélodie disponible en format midi
 Edmond Rostand a introduit cette chanson à la fin de sa pièce de théâtre L'Aiglon. On peut l'entendre en situation au dernier acte de l'opéra qu'Arthur Honegger et Jacques Ibert ont tiré de cette pièce en 1937.http://musique.histoire.free.fr/michel-faure-usique.php?musicologue=interviews&interview=moustache-a-la-Joconde
 

Pont Saint-Bénézet
Chanson populaire française
Chanson enfantine en français
Culture en Vaucluse
Chanson évoquant la France